Gumprecht är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ferdinand Gumprecht (1864–1947), tysk medicinare
 Otto Gumprecht (1823–1900), tysk musikskriftställare 
 Thaddäus Eduard Gumprecht (1801–1856), tysk geognost  
 Theodor Gottfried Gumprecht (1793–1867), tysk lantbrukare  

Tyska efternamn